Q Awards — ежегодная премия, вручаемая в различных категориях британским музыкальным журналом Q с 1990 года. На протяжении многих лет церемония, проходящая в Лондоне, стала одним из наиболее известных событий музыкальной сцены Великобритании. Победители выбираются читателями журнала и посетителями его сайта.

Номинанты и лауреаты 
Больше всего наград от журнала Q получили следующие исполнители:
 U2 (10)
 Oasis (8)
 R.E.M. и Coldplay (6)
По пять наград получили также группы Manic Street Preachers и Muse.

2011 
Номинанты 2011 года были объявлены 15 сентября на сайте журнала. Лидерами по количеству номинаций являются певицы Адель и Джесси Джей, группа Arctic Monkeys и английский автор-исполнитель Эд Ширан; каждый из них номинирован трижды. Церемония вручения состоялась 24 октября.

Победители выделены полужирным начертанием.

 Прорыв года
 Джесси Джей
 Эд Ширан
 Кэти Би
 Джеймс Блейк
 Майлз Кейн

 Лучший новый артист
 The Vaccines
 WU LYF
 Foster the People
 Everything Everything
 Nero

 Лучшая певица
 Адель
 Лора Марлинг
 Бейонсе
 Джесси Джей
 Пи Джей Харви

 Лучший певец
 Си Ло Грин
 Тайни Темпа
 Wretch 32
 Эд Ширан
 Example

 Лучшая группа современности
 Muse
 Coldplay
 Arctic Monkeys
 Kasabian
 Arcade Fire
 U2

 Лучшее живое выступление
 Coldplay
 Biffy Clyro
 Elbow
 Бейонсе
 Chase & Status

 Лучшая песня
 «Rolling in the Deep» — Адель
 «I Need A Dollar» — Aloe Blacc
 «Don’t Sit Down ’Cause I’ve Moved Your Chair» — Arctic Monkeys
 «Someone Like You» — Адель
 «Pumped Up Kicks» — Foster the People

 Лучший альбом
 Bon Iver — Bon Iver
 Suck It and See — Arctic Monkeys
 Build a Rocket Boys! — Elbow
 Skying — The Horrors
 Let England Shake — Пи Джей Харви

 Лучшее видео
 «Do It Like a Dude» — Джесси Джей
 «Judas» — Леди Гага
 «Walk» — Foo Fighters
 «You Need Me, I Don’t Need You» — Эд Ширан
 «Last Friday Night (T.G.I.F.)» — Кэти Перри
 «Wonderful Life» — Hurts

 Специальные категории
 Лучший исполнитель последних 25 лет — U2
 Икона — Ноэл Галлахер
 Классический автор песен — Гэри Барлоу
 Звуковые инновации — Kaiser Chiefs
 Вдохновитель — Fatboy Slim
 Будущая звезда — Лана Дель Рей
 Классическая песня — Snow Patrol «Chasing Cars»
 Выдающийся вклад в музыку — Сьюзи Сью
 Зал славы — Queen

Примечания

Ссылки 
  2011 года
 

Музыкальные премии Великобритании
Списки:Музыка